Список высшего начальствующего состава МВД Республики Беларусь содержит фамилии генерал-майоров милиции, генерал-лейтенантов милиции, получивших первичное звание Генерал-майор милиции в период с 1991 по 2022 год.



Список

Примечания

Литература 
 Милиция Беларуси на службе закону, народу, Отчизне: 100 лет / [составители: В. М. Салодкая, А. В. Окрайко, М. Н. Колотуха. - Минск : Беларусь, 2016. - 211 с.
 Милиция Беларуси: 100 лет: история и современность / [В. А. Ананич и др. - Минск : Беларусь, 2016. - 190, [1] с.
 Милиция Гродненской области / [Г. Г. Олейников (руководитель проекта и авторского коллектива) и др. - Минск : Рифтур, 2017. - 211, [1] с.
 Милиция Минской области, 1939—2014: 75 лет на страже правопорядка / [авторская группа: Э. А. Ярошук и др. - Минск : Рифтур, 2013. - 207, [1] с.

Белоруссия
Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании